ЯАЗ — многозначный термин:

 Ярославский автомобильный завод — прежнее название Ярославского моторного завода.
 Яхромский автобусный завод